Neocordylobia är ett släkte av tvåvingar. Neocordylobia ingår i familjen spyflugor. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Spyflugor
Neocordylobia